William Randall kan syfta på:

* William H. Randall (1812–1881), amerikansk politiker
 William J. Randall (1909–2000), amerikansk politiker